Гуам, ГУАМ — многозначный термин.
 Гуам — остров в Тихом океане, владение США.
 ГУАМ (ранее ГУУАМ) — экономическо-политическое объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии.
 Гуам (Гуамоколатокинт) — мудрый филин, персонаж сказок А. М. Волкова о Волшебной стране.